Nazwisko
 Artur Goldman
 Dawid Goldman
 Duff Goldman
 Emma Goldman
 Gary Goldman
 Jean-Jacques Goldman
Inne
 (10153) Goldman
 Goldman Sachs Group Incorporated

Zobacz też:
 Goldmann